Финал Кубка Чехии по футболу 2017/18 состоялся 9 мая 2018 года на городском стадионе в Младе-Болеслав. В нём встретились «Славия» и «Яблонец». Обладателем кубка в четвёртый раз стала пражская «Славия».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Финал Кубка Чехии 2017/18 на официальном сайте

2018
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018
Матчи ФК «Славия» Прага
Матчи ФК «Яблонец»